Уэксфорд:

 Уэксфорд — графство на юго-востоке Ирландии. 
 Уэксфорд — город в Ирландии, административный центр графства Уэксфорд (провинция Ленстер), 
 Уэксфорд — административно-территориальный округ в штате Мичиган, США.